Malchow peut faire référence à :
 Malchow, quartier de Berlin ;
 Malchow, ville allemande de l'arrondissement du Plateau des lacs mecklembourgeois, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.